Alfried Krupp ist der Name folgender Personen:

*Alfred Krupp (eigentlich Alfried Krupp, 1812–1887), deutscher Industrieller
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907–1967), deutscher Industrieller

Alfried Krupp bezeichnet:
 Alfried Krupp (Schiff), einen Seenotkreuzer